Senador Canedo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senador Canedo (ort), Goiás, 
 Senador Canedo (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar